Бејблејд: Шогун стил (-{Beyblade: Shogun Steel}-), односно Метална борба Бејблејд Зиро-Г (メタルファイト ベイブレード -{ZERO-G}-, -{Metaru Faito Beiburēdo ZERO-G}-) у Јапану, анимирана је серија и четврта сезона „Металне саге“. Оригинално се емитовала у Јапану на каналу -{TV Tokyo}- од 8. априла до 23. децембра 2012. године, са укупно 45 епизода. Односно, првих 38 епизода трају упола краће од стандардних епизода, око 15 минута. Остале епизоде су емитоване као специјали, прво у Јужној Кореји, и трају стандардних 24 минута. Многе синхронизације спојиле су преполовљене епизоде и емитовале 26 „пуних“ епизода. 

За разлику од прошле сезоне, ова није синхронизована на српски језик. 

Бејблејд: Шогун стил је последња сезона из „Металне саге,“ следи је „Бурст сага“.

Списак епизода

Епизоде 1−38 (#1−19)

Епизоде 39−45 (#20−26)

Извори

Спољашњи извори 
 Бејблејд: Шогун стил (ТВ серија) на енциклопедији сајта -{Anime News Network}- 

Бејблејд сезоне
Бејблејд: Шогун стил
Сезоне телевизијских серија 2012.